Benzochinon ist der Name zweier isomerer Chinone:

 des 1,2-Benzochinons (o-Benzochinon)
 des 1,4-Benzochinons (p-Benzochinon)